Cet article traite des différents résultats (palmarès et statistiques) obtenus par le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal.

Né à Majorque, Rafael Nadal est une des légendes du tennis, un des meilleurs joueurs de simple de tous les temps. Il est le détenteur du record de titres en Grand Chelem chez les hommes : 22. Il est le seul joueur à avoir remporté un titre du Grand Chelem pendant dix années consécutives et fait partie des quatre joueurs dans l'histoire à s'être imposé au moins deux fois dans chaque Grand Chelem.

L'Espagnol est le plus jeune joueur - dans l'ère Open, débutée en 1968 - à avoir remporté les quatre levées du Grand Chelem - à vingt-quatre ans. Il le complète en remportant l'US Open 2010, étant médaillé d'or aux J.O. de Pékin - en 2008 - il devient en même temps le  à compléter le Grand Chelem doré en carrière après Andre Agassi.

Dans la catégorie cadette, les Masters 1000, Nadal a remporté 36 titres, à deux unités du record de Novak Djokovic. Il est le seul joueur avec Roger Federer à avoir atteint la finale des 15 « Grands Tournois » du tennis contemporain. Il est aussi le plus jeune joueur à avoir remporté la Coupe Davis. Le Majorquin est le seul à avoir remporté au moins un tournoi par saison pendant plus de dix-sept années consécutives, son palmarès est le  plus fourni de l'ère Open avec 92 trophées.

Il fait partie des cinq joueurs ayant terminé au moins cinq saisons à la tête du classement ATP. C'est la seule personne - homme ou femme - à avoir siégé à la place de  mondial en simple sur trois décennies. L'Espagnol détient le record de semaines consécutives passée au sein du top 10 - il ne l'a pas quitté de son entrée en  à sa sortie en .

Rafael Nadal est le plus grand joueur de terre battue de l'histoire du tennis. Depuis 2005, il domine le circuit sur la surface la plus lente, y établissant des records majeurs. Ces performances sont même inédites quelle que soit la surface envisagée par comparaison.

Rafael Nadal est le seul joueur dans l'ère Open à compter plus de trophées que de défaites sur une surface. Il a également la particularité d’avoir remporté au moins 10 fois quatre tournois différents, ce qui est un record : Roland-Garros (14 X), Barcelone (12 X), Monte-Carlo (11 X), et Rome (10 X). Le Majorquin est aussi la seule personne - homme ou femme - à avoir gagné quatorze fois un tournoi du Grand Chelem en simple, (à Roland-Garros, pour autant de finale). Il est ainsi la seule personne de l'histoire à avoir remporté un même tableau - simple, double ou mixte - plus de treize fois.

L'Espagnol est la seule personne dans l'ère Open à avoir remporté plus de six fois consécutivement un tournoi. Il a soulevé le trophée de Monte-Carlo chaque année de 2005 à 2012, soit huit titres consécutifs. En accédant à la finale l'année suivante, il porte à quarante-six sa série de victoires, dépassant ainsi de cinq unités le record masculin de matchs consécutifs gagnés dans un tournoi, préalablement détenu par Björn Borg à Wimbledon et datant de 1981.

Il est le seul joueur de l'ère Open à avoir un pourcentage de victoires supérieur à 90 % sur une surface ou à y avoir remporté au moins un tournoi plus de dix-sept années de suite. Il détient le record d'invincibilité sur une surface avec quatre-vingt-une victoires de rang entre 2005 et 2007 et cinquante manches consécutives entre 2017 et 2018. Nadal a été sacré soixante-trois fois sur terre battue, seul son plus grand rival Roger Federer s'est plus imposé sur une autre surface remportant huit trophées supplémentaires sur dur.

L'Espagnol est le seul à avoir réalisé le « Chelem rouge » : remporter les quatre grands tournois sur terre battue (Monte-Carlo, Madrid, Rome et Roland-Garros) la même année, alors que quatre autres joueurs seulement ont réussi à remporter ces quatre tournois dans leur carrière. Il affiche un bilan de cent victoires pour trois défaites dans le Grand Chelem parisien, le meilleur pourcentage pour un homme ou une femme dans un Grand Chelem dans l'ère Open : 97 %.

Souvent en délicatesse avec son corps au cours de sa carrière, il a manqué onze tournois du Grand Chelem à cause de diverses blessures. Mais lorsqu'il est en bonne santé, il est l'un des adversaires les plus difficiles à battre, encore plus coriace en Grand Chelem. Comme en témoigne notamment son pourcentage de victoires en carrière - 83,3 %, un record - ou en Grand Chelem - 88,2 %  marque après les 89,8 % de Björn Borg. Ce dernier ayant arrêté sa carrière au sommet à 26 ans et demi.

Avec Andy Murray, Novak Djokovic et Roger Federer, il fait partie du Big Four, un groupe de joueurs exceptionnels dominant le tennis masculin depuis 2005, ayant fait main basse sur la majorité des « Grands Tournois » et plus particulièrement sur ceux du Grand Chelem. Nadal a entretenu une rivalité particulière avec les deux derniers.

Palmarès

Titres en simple (92) 
Rafael Nadal est le  le plus titré de l'ère Open (depuis 1968) et détient le record de 19 années d'affilée avec au moins un titre par année depuis 2004 (devant Novak Djokovic avec 18 années d'affilée). 

Il a soulevé 92 trophées dans sa carrière. Il est notamment le détenteur du record de titres en Grand Chelem : 22. Il en a aussi remporté 36 en Masters 1000, à deux longueurs du record de Novak Djokovic.

L'Espagnol s'est de plus, déjà octroyé tous les records de titres sur sa surface fétiche, que ce soit en général ou dans une catégorie. Il remporte un total de 63 tournois, dont 14 en Grand Chelem, 26 en Masters 1000 et 18 en ATP 500. Le Majorquin détient le record de titres en extérieur : 90. Il a remporté 26 tournois différents dans 18 pays.

Nadal est ainsi le joueur le plus titré à Roland-Garros (14), à Monte-Carlo (11), à Rome (10), à Madrid (5), à Barcelone (12), à Acapulco (4) (à égalité avec David Ferrer et Thomas Muster) et à Stuttgart (3).

Il est avec Andre Agassi, le seul joueur à avoir remporté les quatre levées du Grand Chelem ainsi que les Jeux olympiques et le seul avec Novak Djokovic à avoir remporté au moins deux fois chaque tournoi du Grand Chelem dans l'ère open.

|-
|+ style="caption-side: bottom; font-weight:normal; padding-top:4px;"|Le nombre indique le total de titres remportés dans le tournoi ;

Finales perdues en simple (38) 
11 joueurs différents ont battu Rafael Nadal en finale. Dans les deux tiers des cas, c'est l'un de ses deux plus grands rivaux Roger Federer ou Novak Djokovic, qui l'a empêché de soulever le trophée. Andy Murray et Nikolay Davydenko sont les seuls autres joueurs à avoir remporté plus d'une finale face à Nadal - trois chacun.

Le Masters 1000 de Miami est celui où Nadal a le plus échoué en finale - et sans jamais remporter le trophée. Tous les trois ans de 2005 à 2017, il a soulevé le plateau du finaliste, cinq fois au total.

Titres en double (11)

Finales perdues en double (4)

Titres en équipe (6) 
Rafael Nadal a également remporté la Coupe Davis en 2008 en participant aux quarts de finale et à la demi-finale mais n'a pu apporter son soutien à l'Espagne en finale car il était blessé. Le Marjorquin l'emporte aussi en 2009, 2011 et 2019.

Finale perdue en équipe (1)

Sur les circuits secondaires 
Rafael Nadal a joué sur les circuits ITF Futures et ATP Challenger Tour entre 2001 et 2003. Ces titres ne sont pas comptabilisés au palmarès des joueurs. Il n'a pas atteint de finale en double sur les circuits secondaires.

Titres en ATP Challenger (2)

Rafael Nadal est le  plus jeune joueur à avoir remporté un tournoi challenger, il était âgé de 16 ans et 9 mois lors de son titre à Barletta.

Finales perdues en ATP Challenger (4)

Titres en Future (6)

Finales perdues en Future (0).

Parcours dans les compétitions principales 
Section rédigée avant Wimbledon 2022, le .

Rafael Nadal a atteint la finale des 15 « Grands Tournois » : les 4 Grand Chelem, le Masters, les 9 Masters 1000 et les Jeux olympiques, ainsi que le tournoi de la Coupe Davis. Il est le seul, avec Roger Federer, à avoir réussi cet exploit. Sur ces seize grands événements du tennis masculin contemporain, il n'en reste désormais plus que trois que Rafael Nadal n'a pas remporté :
 le Masters : 2 finales perdues (en 2010 et 2013) ;
 le Masters 1000 de Miami : 5 finales perdues (en 2005, 2008, 2011, 2014 et 2017) ;
 le Masters 1000 de Paris : 1 finale perdue (en 2007).

le Masters 1000 de Shanghai lui résiste (2 finales perdues en 2009 et 2017) mais il a remporté celui de Madrid, ancêtre (dans le positionnement du calendrier) de Shanghai.

En Grand Chelem 
Rafael Nadal est le détenteur du record de titres du Grand Chelem chez les hommes : 22. Il est le plus jeune (à 24 ans) et le plus rapide (en 26 tentatives) à remporter les quatre tournois du Grand Chelem dans l'ère open.

Il a marqué l'histoire du tennis en devenant la seule personne à remporter plus de onze fois un tournoi du Grand Chelem en simple. En étant sacré une  à Roland-Garros, il dépasse ainsi Margaret Court de trois unités qui s'est imposée à onze reprises à l'Open d'Australie (entre 1960 et 1973).

Il fait partie des rares joueurs à avoir remporté un Grand Chelem avant ses 20 ans et après ses 30 ans (comme Ken Rosewall et Pete Sampras). Il est le seul depuis les débuts du tennis à avoir remporté au moins un Grand Chelem dix années de suite ou à s'être imposé à plus de quinze années d'écart.

En simple

|-
| 2003
|
|
|
|
|-
| 2004
|
|
|
|
|-
| 2005
|
|
|
|
|-
| 2006
|
|
|
|
|-
| 2007
|
|
|
|
|-
| 2008
|
|
|
|
|-
| 2009
|
|
|
|
|-
| 2010
|
|
|
|
|-
| 2011
|
|
|
|
|-
| 2012
|
|
|
|
|-
| 2013
|
|
|
|
|-
| 2014
|
|
|
|
|-
|2015
|
|
|
|
|-
|2016
|
|
|
|
|-
|2017
|
|
|
|
|-
|2018
|
|
|
|
|-
|2019
|
|
|
|
|-
|2020
|
|
|
|
|-
|2021
|
|
|
|
|-
|2022
|
|
|
|

N.B. 2 : Rafael Nadal n'est jamais passé par les qualifications, il s'est toujours qualifié directement, grâce à son classement, pour le tableau principal.

En double

|-
|2003
|
|
|
|
|-
|2004
|
|
|
|
|-
|2005
|
|
|
|

En junior

|-
| 2002
|
|
|
|

N.B. 2 : Rafael Nadal n'a jamais participé à un tableau de double en junior.

Aux Jeux olympiques 
Rafael Nadal fait partie des trois joueurs à avoir remporté deux médailles d'or olympique. Il s'est imposé à la fois en simple et en double tout comme Nicolás Massú avant lui ; Andy Murray a pour sa part réalisé le doublé en simple en 2012 et 2016.

Toutes les éditions auxquelles il a participé se sont déroulées sur dur en extérieur. L'Espagnol a été contraint de déclarer forfait pour Londres en 2012 et Tokyo en 2021 respectivement à cause d'une blessure au genou et au pied.

! width="50"|Année
! colspan="2" width="180"|2004 (Athènes)
! colspan="2" width="180"|2008 (Pékin)
! colspan="2" width="140"|2012 (Londres)
! colspan="2" width="180"|2016 (Rio de Janeiro)
! colspan="2" width="140"|2021 (Tokyo)
|-
|En simple
| colspan="2"|—
| colspan="2" bgcolor="#9999FF"| Victoire Fernando González
| colspan="2"|—
| colspan="2"| Kei Nishikori
| colspan="2"|—
|-
|En Double
| C. Moyà
|align="left"| André Sá F. Saretta
|1/8 de finale T. Robredo
|align="left"| C. Guccione L. Hewitt
|colspan="2"|—
|bgcolor="#9999FF"| Victoire M. López
|align="left"| F. Mergea H. Tecău
| colspan="2"|—

Au Masters 
Cette compétition a un déroulement particulier : les 8 meilleurs joueurs de la saison sont répartis en 2 groupes. 3 matchs de poules (round robin) permettent de déterminer les 2 meilleurs de chaque groupe, ainsi qualifiés pour les demi-finales. Toutes les éditions auxquelles Rafael Nadal a participé se sont déroulées sur dur en intérieur.

Il s'agit de la seule catégorie dans laquelle Rafael Nadal ne s'est pas imposé. Malgré 18 qualifications consécutives (depuis 2005) - un record, il n'y a participé que 10 fois. Ses deux plus grands rivaux Roger Federer et Novak Djokovic ont notamment empêché l'Espagnol de devenir, après Andre Agassi, le  à réaliser le Super Grand Chelem Doré en carrière, c'est-à-dire remporter les six plus grands événements du tennis moderne : les 4 tournois du Grand Chelem, le tournoi olympique et le Masters.

 En simple

! width="125"|2005
! width="125"|2006
! width="125"|2007
! width="125"|2008
! width="125"|2009
! width="125"|2010
! width="125"|2011
|-
|
|
|
|
|Round Robin
|
|Round Robin
|-
! 2012
! 2013
! 2014
! 2015
! 2016
! 2017
! 2018
|-
|
|
|
|
|
|Round RobinForfait
|
|-
! 2019
! 2020
! 2021
! 2022
! 2023
! 2024
! 2025
|-
|Round Robin
|
|
|Round Robin
|
|
|

En Masters 1000 
Les Masters 1000 sont, après les Grands Chelems, les événements les plus importants du circuit. La catégorie fut créée en 1990 et compte 9 tournois par an.

Rafael Nadal y a marqué l'histoire du tennis en devenant la seule personne - hommes et femmes confondus - à s'imposer 8 fois consécutivement dans un tournoi et le seul joueur à soulever un trophée 11 fois au total (exploits réalisés à Monte-Carlo). Nadal est aussi le joueur le plus titré à Madrid (5) et Rome (10). Il n'a cependant pas réussi à remporter Miami, Shanghai et Paris-Bercy.

Il détient plusieurs records dans cette catégorie : nombre de demi-finales (76), de matchs remportés (406) et le meilleur pourcentage de victoires (82,2 %). Il est le  le plus titré avec 36 succès, derrière Novak Djokovic (38).

 En simple 

|-
! width="25"|Année
! width="122"|Indian Wells
! width="122"|Miami
! width="122"|Monte-Carlo
! width="122"|Rome
! width="122"|Hambourg
! width="122"|Canada
! width="122"|Cincinnati
! width="122"|Madrid
! width="122"|Paris
|-
|2003
|—
|—
|
|—
|
|—
|—
|
|
|-
|2004
|
|
|—
|—
|—
|
|
|
|—
|-
|2005
|—
|
|
|
|—
|
|
|
|—
|-
|2006
|
|
|
|
|—
|
|
|
|—
|-
|2007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! Année
! ↓
! ↓
! ↓
! Rome
! Madrid
! ↓
! ↓
! Shanghai
! ↓
|-
|2009
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2010
|
|
|
|
|
|
|
|
|—
|-
! Année
! ↓
! ↓
! ↓
! Madrid
! Rome
! ↓
! ↓
! ↓
! ↓
|-
|2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|—
|-
|2012
|
|
|
|
|
|—
|—
|—
|—
|-
|2013
|
|—
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2014
|
|
|
|
|
|—
|—
|
|—
|-
|2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2016
|
|
|
|
|
|—
|
|
|—
|-
|2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|

 En double 

Rafael Nadal joue principalement en simple, il a tout de même remporté 3 titres en Masters 1000 en double. Notamment l'édition 2008 de Monte-Carlo devenant le  - après Jim Courier à Indian Wells en 1991 - à remporter une même édition en simple et en double. Le Majorquin n'a jamais pris part à Hambourg ou Madrid (terre battue) dans cette discipline.

En Coupe Davis 
Cette compétition par équipe existe depuis 1900. Rafael Nadal a marqué son histoire en devenant le plus jeune joueur à soulever le trophée - à 18 ans et 6 mois en 2004. Invaincu en simple depuis  et en double depuis , il détient le record de victoires consécutives en Coupe Davis : 32. En simple, il n'a perdu que sa , enchainant 29 victoires de rang. Il s'agit de la  plus longue série dans l'histoire de la compétition, après Márcos Baghdatís (36) et Björn Borg (33).

Rafael Nadal est un atout majeur de l'équipe de Coupe Davis d'Espagne ; il a remporté les éditions 2004, 2009, 2011, 2019 et contribué à la campagne victorieuse en 2008, bien qu'absent de la finale pour cause de blessure. De plus, l'armada n'a perdu qu'une seule rencontre lors des 23 sélections auxquelles il a pris part.

Le Majorquin contribue notamment à la série record de victoires à domicile débutée au  de l'édition 2000. Depuis, l'équipe d'Espagne a enchaîné 28 victoires sur son sol, ce qui constitue la plus longue série d'invincibilité à domicile de la compétition depuis la création du "Groupe Mondial" en 1981 et la  plus longue depuis la création de la compétition en 1900 - l'Italie ayant remporté 29 rencontres consécutives à domicile entre 1949 et 1964.

Depuis 2004, Rafael Nadal a joué avec l'armada chaque année sauf en 2007, 2010, 2012, 2014, 2017 et 2020-2021. Le Majorquin n'a pas participé au  en 2005, 2006, 2013 et 2014 ; lors de ces éditions l'Armada se fait éliminer dès son entrée en lice. Il contribue alors au maintien lors du tour de barrage qui se déroule en septembre.

Exception faite de 2014, où l'équipe perd son match de maintien et descend ainsi l'année suivante dans le "Groupe I" de la "Zone Afrique/Europe" - une division inférieure. Au sein de la zone continentale en 2015, l'équipe espagnole perd sa rencontre pour la montée. Rafael Nadal participe uniquement aux barrages de relégation qui suivent et permet d'assurer le maintien. En 2016, il participe seulement aux barrages du "Groupe Mondial" et permet à l'équipe d'Espagne de réintégrer ce dernier.

Rafael Nadal a aussi remporté la Coupe Davis junior en 2002. Il fait partie des huit joueurs titrés en junior et senior, il est en revanche le seul à l'avoir remporté en junior et plus de deux fois en senior.

Statistiques 
Statistiques en carrière sur le circuit ATP et en Coupe Davis.

Classements ATP et gains 
Section mise à jour avant Indian Wells au lundi .

Rafael Nadal fait partie des cinq joueurs à avoir terminé au moins 5 saisons à la place de  mondial. Autant que Roger Federer et Jimmy Connors, une de moins que Pete Sampras et à deux unités du record détenu par Novak Djokovic.

Âgé de 33 ans et 6 mois fin 2019, il est le  plus vieux joueur à finir une saison à la tête du classement ATP - son rival Serbe ayant battu le record d'un an et un mois en finissant l'année 2021 à la . Le Majorquin ayant fini  en 2008, 11 années séparent ainsi sa  conclue à la place de  de la dernière ; un record.

Quatre joueurs ont réussi à récupérer la place de  en fin de saison au cours de leur carrière : Roger Federer et Ivan Lendl l'ont réalisé une fois ; Novak Djokovic et Rafael Nadal quatre. Ces derniers sont aussi les seuls à avoir récupéré le siège de leader en fin d'année plus d'une saison après l'avoir quitté.

Périodes à la place de  mondial (209 semaines) 
Rafael Nadal a passé 209 semaines à la place de leader du classement ATP, il s'agit du  plus gros total depuis sa création (en 1973)et parmi les 27 joueurs qui ont atteint cette place.

Il est le  plus jeune joueur à occuper le siège de leader du classement et le  plus vieux. Il a atteint le sommet de la hiérarchie mondiale du tennis pour la  le , à l'âge de 22 ans et 2 mois. En récupérant cette place le , il devient le  à être  à plus de  d'écart. Roger Federer pulvérisera ce record quelques mois plus tard en redevenant  (plus de  après la première fois). 

L'Espagnol est la seule personne - homme ou femme - à avoir été  mondial en simple sur trois décennies.

Semaines et saisons parmi l'élite 
Les colonnes « saisons » correspondent aux années où Nadal a terminé à cette place. Le Marjorquin est entré dans le top 10 le lundi , après son  à Barcelone. Il ne l'a pas quitté jusqu'au , soit 912 semaines consécutives - un record.

Rafael Nadal est le joueur à avoir passé le plus de semaines à la  et à l'une des deux . Il a terminé sept saisons à la  et douze à l'une des deux  - là aussi des performances inédites.

Depuis 2005 l'Espagnol occupe presque continuellement les  du classement ATP, seul Roger Federer a passé plus de semaines ou fini plus de saisons sur le podium, dans le top 4, dans le top 5 ou le top 10.

Gains en tournois 
En conséquence de l'augmentation continue des dotations, le rang des gains en carrière n'est pas porteur de sens. Les gains sont en Dollar américain.

Novak Djokovic et Roger Federer sont les deux joueurs à avoir gagné plus que l'Espagnol. La saison  2019 de Rafael Nadal est la  plus lucrative de l'histoire derrière celle du Serbe en 2021 (~ 21,1 millions) et celle d'Andy Murray en 2016 (~ 16,3 millions).

Carrière tennistique

Par catégorie de tournoi 
Section mise à jour avant Wimbledon le .

Les cases  sont celles dont Rafael Nadal détient le . Se reporter à la partie hégémonie terrienne ou consulter l'article détaillé pour plus de précisions.

 — = Absence, N/O = Non Organisé (en tant que tournoi de la catégorie)
 1T = , 2T = , 3T = , HF = 1/8 de finale, QF = 1/4 de finale, DF = 1/2 finale, F = finale, V = Victoire
 T / P : Nombre de titres / nombre de participations
 V - D : Matchs gagnés - matchs perdus
 Les liens mènent aux éditions du tournoi

Carrière détaillée 
L'ATP regroupe les données depuis 1968. Les cases ,  et  sont celles où Nadal est respectivement ,  et  dans l'ère open. Pour plus de précisions glisser la souris sur la case ou se remporter à l'article détaillé pour les records.

Depuis le début de sa carrière Rafael Nadal a atteint la finale de 43,5 % des tournois auxquels il a participé.

Sur les circuits secondaires
Les circuits ATP Challenger et ITF Futures regroupent des tournois moins récompensés en points ATP et en prize money que ceux de l'ATP World Tour. Ils sont bien loin de la médiatisation des grands tournois. Des joueurs de classement moindre s'y affrontent. Ils sont un passage obligatoire pour tous ceux souhaitant jouer sur le circuit principal, ils permettent de gagner les  points ATP et ainsi progresser dans le classement pour ensuite pouvoir prétendre à participer aux grands événements du tennis moderne.

Les statistiques sur ces circuits ne sont pas comptabilisés, tout comme ces titres ne figurent pas au palmarès des joueurs. Rafael Nadal a concouru un peu moins de deux saisons sur ces circuits, il a joué :
 en Futures de  à , c'est-à-dire de 15 ans et 3 mois à 16 ans et 5 mois,
 en Challenger de  à , c'est-à-dire de 15 ans et 3 mois à 17 ans et 3 mois.

Statistiques sur les différents circuits

Par saison 

Depuis 2004, Rafael Nadal a été sacré au moins une fois par an. Soit dix-neuf saisons consécutives, un record. Il est aussi le seul à avoir remporté au moins deux titres dix-huit saisons de rang - depuis 2005.

Confrontations sur le circuit professionnel 
Les données statistiques prennent en compte les rencontres officielles - sur le circuit ATP, en Coupe Davis et en Laver Cup.

Section mise à jour avant Wimbledon le .

Par joueur 

Rafael Nadal a affronté 310 adversaires différents au cours de sa carrière. Il domine majoritairement avec :
 un bilan positif face à 292 d'entre eux, un bilan neutre face à 8 joueurs et un bilan négatif face à 10 rivaux.
 il a battu au moins une fois 303 de ces adversaires - 97,7 % ; parmi les 7 joueurs invaincus face au Majorquin, seuls Àlex Corretja et Dustin Brown ont remporté plus d'une rencontre - deux chacun.

Face à ses adversaires récurrents, cette suprématie est encore plus marquante. Il possède un bilan positif contre 96,4 % (soit 133 sur 138) des adversaires affrontés à plus de deux reprises. Un record dans l'ère Open.

Seulement cinq joueurs n'ont pas un bilan négatif face à Nadal, dont Dominik Hrbatý et Gastón Gaudio qui ont affronté Nadal avant qu'il ne fête son , on y trouve aussi sa bête noire Nikolay Davydenko ancien  mondial.

L'Espagnol entretient une rivalité historique avec Novak Djokovic (c'est le  le dominant dans leurs oppositions) et Roger Federer.

Principaux adversaires (25) 
Figure dans cette section, l'ensemble des joueurs ayant intégré le top 10 du classement ATP que Rafael Nadal a affronté au moins dix fois.

Pour chaque colonne, le pourcentage de victoires puis (victoires - défaites) :

Joueurs ayant un bilan neutre face à Nadal (8) 
Il y a un total de 8 joueurs comptant autant de victoires que de défaites face à Rafael Nadal :
 5 de ces joueurs ont remporté une de leurs deux rencontres, ils ne sont plus en activité: Younès El Aynaoui, Thierry Ascione, Alexander Waske, Vincent Spadea & Steve Darcis.
 Taylor Fritz a remporté une des deux rencontres.
 Borna Ćorić a remporté deux de ses quatre rencontres (toutes sur dur).
 Gastón Gaudio a conservé l'égalité sur 6 rencontres (performance d'autant plus remarquable que les 6 rencontres ont eu lieu sur terre battue).

Joueurs ayant un bilan positif face à Nadal (10) 
10 joueurs ont un bilan positif face à Rafael Nadal :
 Nikolay Davydenko (sa bête noire) et Novak Djokovic son grand rival, sont les deux seuls joueurs à avoir un bilan positif sur plus de 4 rencontres en carrière contre Nadal.
 Dustin Brown et Àlex Corretja ont réussi à battre Nadal deux fois sans perdre un match.
 Chris Guccione a remporté leur seule confrontation grâce à un abandon.
 5 autres joueurs ont un bilan positif :
 Dominik Hrbatý sur plusieurs rencontres.
 Joachim Johansson, Paradorn Srichaphan, Olivier Mutis et Lloyd Harris ont battu Nadal lors de leur seule confrontation.

Les confrontations face à Novak Djokovic sont détaillées dans l'article traitant de leur rivalité.

Par classement

Face au  mondial 
Rafael Nadal détient le record de victoires face au  mondial : 23. Avec seulement 19 défaites concédées, il possède le  meilleur pourcentage de victoire face au leader du classement ATP: 54,8 %. Dix de ces victoires ont été acquises en Grand Chelem, là encore une performance inédite.

Il détient le record du nombre de victoires face à un même joueur: il a battu 13 fois Roger Federer pendant qu'il siégeait à la . Il n'a battu que deux leaders différents puisque ses dix autres victoires ont été acquises face à Novak Djokovic. L'Espagnol est le seul à avoir infligé un 6-0 au  mondial à trois reprises. Il est aussi le seul à avoir remporté par six fois une manche 6-1 face au  mondial.

Face à un joueur ayant été  mondial 
Rafael Nadal a affronté dix joueurs ayant été  mondial dans leur carrière. Parmi eux, seul Novak Djokovic possède un bilan positif face au Marjorquin. Il a dominé les huit autres assez régulièrement, avec au minimum 60 % de victoires.

Hégémonie terrienne 
Mis à jour à l'issue de la saison 2021.

Carrière sur ocre 
Depuis l'année de ses 18 ans - en 2005 - Rafael Nadal écrase la concurrence pendant la saison de terre battue, il y a soulevé au minimum deux trophées par an. Lorsqu'il est inscrit dans un tournoi sur cette surface, l'ogre de l'ocre le remporte trois fois sur cinq (58 %) et atteint la finale deux fois sur trois (65 %).

Quatre "Grands Tournois" se déroulent sur la surface. À savoir les 3 Masters 1000 : Monte-Carlo, Madrid et Rome ainsi que Roland-Garros. Rafael Nadal a remporté au moins deux des quatre grands événements de la saison de terre battue chaque année, sauf en 2015, 2016 & 2021. Il a conservé son titre - au moins une fois - et a été sacré à 5 reprises au minimum dans chaque tournoi.

De plus, il a remporté un record de : 
 39 "Grands Tournois" (ce qui représente 63 % de son palmarès sur cette surface).
 26 titres sans concéder le moindre set(soit 42 % de ses titres sur terre battue).

Grands faits et statistiques 
En 2005, Nadal joue sur terre battue presque autant que possible : il participe à dix tournois sur la surface dont six en dehors de la saison "classique" (d'avril à juin). Il s'agit de sa saison sur terre battue la plus prolifique, sanctionnée d'un bilan de 50 victoires pour 2 défaites. Il remporte notamment Rome et Roland-Garros pour sa , ainsi que 6 autres tournois.

En 2006, il devient le  à boucler une saison sur ocre sans défaite - une  depuis Björn Borg en 1978. Mais le  à le faire en soulevant quatre trophées et en remportant 26 matchs - contre 3 sacres et 25 victoires pour le Suédois en 1978.

En 2007, Roger Federer met fin à la plus grande série de victoires sur une surface en finale de Hambourg. En effet depuis , Rafael Nadal était invaincu sur sa surface de prédilection, remportant dans l'intervalle 13 tournois pour un total de 81 matchs gagnés. Il remporte pour la  consécutive Monte-Carlo, Barcelone, Rome et Roland-Garros.

En 2008, il remporte Roland-Garros pour la  consécutive, devenant le  après le Suédois à réussir cet exploit.

En 2010, il devient le  à réaliser le "Grand Chelem rouge" : remporter Monte-Carlo, Rome, Madrid et Roland-Garros la même année - les quatre grands tournois sur terre battue. Ne participant pas à d'autres événements sur ocre, il devient le seul joueur à conclure une  sans concéder la moindre défaite sur terre battue.

En 2011, il devient la  - hommes et femmes confondus - à remporter 7 fois consécutivement un tournoi dans l'ère Open (depuis 1968) : Monte-Carlo. Il égale ensuite Björn Borg en remportant Roland-Garros pour la .

En 2012, il conserve son titre à Monte-Carlo et améliore son record avec un  consécutif. Il devient le joueur le plus titré à Roland-Garros en soulevant le trophée pour la .

En 2013, Novak Djokovic bat Nadal en finale de Monte-Carlo, interrompant ainsi la plus longue série de victoires dans un tournoi de l'histoire du tennis masculin : 46 (soit 8 titres et une finale). Il devient quelques semaines plus tard, le  à remporter 8 fois un titre du Grand Chelem, en triomphant une nouvelle fois porte d'Auteil.

En 2014 il remporte Roland-Garros pour la , égalant le record de titres en simple dans un tournoi du Grand Chelem (depuis 1968) de Martina Navratilova à Wimbledon.

En 2016, il s'impose à Monte-Carlo et Barcelone pour la . Nadal totalise alors 49 titres sur la surface, égalant ainsi le record de titres sur terre battue détenu par Guillermo Vilas. Il déclare forfait après son  lors de la quinzaine parisienne, à cause d'une blessure au poignet.

En 2017, il devient le  à inscrire son nom une  au palmarès d'un tournoi dans l'ère Open. Ce qu'il réalise dans trois tournois : en avril à Monte-Carlo, puis une semaine plus tard à Barcelone. Et enfin à Roland-Garros en juin, faisant de lui la  à remporter 10 fois un même tournoi du Grand Chelem dans l'ère Open.

En 2018, il améliore ses records en décrochant un  à Monte-Carlo et Barcelone puis un  à Rome. Enfin, en remportant Roland-Garros pour la , il égale le record absolu de titres en simple dans un tournoi du Grand Chelem détenu par Margaret Smith Court qui s'était imposée 11 fois à l'Open d'Australie.

En 2019, il améliore son record en remportant Rome pour la . Il s'impose ensuite à Roland-Garros pour la  et devient le seul détenteur du record de titre en simple dans un tournoi du Grand Chelem - depuis les débuts du tennis hommes et femmes confondus.

En 2020, la saison sur terre battue est déplacée en septembre-octobre et considérablement raccourcie (seulement un mois de compétition sur ocre et un seul Masters 1000 de préparation). Il remporte Roland-Garros pour la .

Juste avec les cinq événements les plus importants de la saison de terre battue, l'Espagnol totalise 51 trophées. Soit la grande majorité de ses 62 titres sur terre et un peu plus de la moitié de ses 90 titres en carrière. Il détient d'ailleurs presque tous les records sur terre battue en général et dans ces cinq tournois.

Au-delà du total de titres et de victoires, c'est dans leur fréquence que Rafael Nadal impressionne. Après 507 matchs disputés sur sa surface de prédilection, le Marjorquin en a perdu 43 ; soit en moyenne une défaite toutes les 12 rencontres. Il a soulevé ses 62 trophées en seulement 107 participations, soit un pourcentage de titres de 58 %, aucun autre joueur n'a remporté ne serait-ce que la moitié des tournois auxquels il a pris part, que ce soit sur une surface, dans une catégorie ou en carrière.

Novak Djokovic est le seul joueur ayant pu lui tenir tête régulièrement, lui barrant la route vers le titre à huit reprises en 27 affrontements. Seulement sept adversaires ont réussi à le battre plusieurs fois et tous les joueurs l'ayant affronté plus de deux fois ont un bilan négatif (sauf Gastón Gaudio : 3 victoires en 6 confrontations).

Sur sa surface de prédilection, le gaucher de Majorque est  en Coupe Davis, en intérieur et dans les rencontres en 5 sets. Il n'a jamais perdu deux matchs consécutivement sur l'ocre.

Une empreinte indélébile à Roland-Garros 
L'ogre de l'ocre a fait de Roland-Garros sa forteresse, une citadelle quasi-imprenable. Il a marqué l'histoire du tournoi en battant pour ainsi dire tous les records précédemment établis, et ce depuis les débuts du tournoi en 1925, hommes et femmes confondus. Et plus généralement l'histoire en Grand Chelem, la majorité de ses performances étant inédites. Voir cette partie pour plus de détails.

 Titres et finales
Le roi de la terre battue s'est imposé quatorze fois Porte d'Auteuil, loin devant le sextuplé de Björn Borg - datant de 1981. Le Suédois est le seul autre homme à avoir soulevé ne serait-ce que plus de trois fois le trophée, ils sont - avec Novak Djokovic - les seuls à avoir atteint la finale plus de cinq fois. Chez les femmes, Chris Evert et Steffi Graf ont atteint la finale à neuf reprises mais ne s'imposant respectivement que sept et six fois.

 Précocité et longévité
Rafael Nadal s'est imposé pour la  à l'âge de 19 ans et 3 jours, il s'agit du  le plus précoce chez les hommes. Ken Rosewall (avant 1968) ; puis Michael Chang, Mats Wilander et Björn Borg ont remporté Roland-Garros en étant encore plus jeunes. Chez les femmes Maureen Connolly et Christine Truman (avant 1968) ; puis Monica Seles, Arantxa Sánchez Vicario et Steffi Graf se sont imposées porte d'Auteuil avant leur .

Il remporte le titre en 2020, à l'âge de 34 ans et 3 mois et devient le  le plus âgé à s'imposer à sur la terre battue parisienne. Seul Andrés Gimeno a été sacré à Roland-Garros en étant plus âgé. Quinze années séparent donc son  du dernier. Nadal égale ainsi le record de Ken Rosewall qui s'est imposé en 1953 et 1968, Serena Williams s'est imposée à treize années d'écart. 

 Série de victoires
L'Espagnol est le seul joueur à avoir participé à cinq finales consécutives - en s'imposant de 2010 à 2014. Défait en quarts de finale de l'édition suivante, il totalise une série de 39 victoires, soit onze de plus que Björn Borg qui mit fin à sa carrière alors qu'il était quadruple tenant du titre. Chez les femmes Monica Seles et Justine Henin se sont imposées trois fois à la suite. Mais c'est Chris Evert qui détient le record de la plus longue série de victoires avec 29. Nadal possède aussi les  et  de victoires puisqu'il s'est imposé de 2005 à 2008 avant d'être battu en huitièmes de finale puis de 2017 à 2020 avant d'être défait en demi-finale, soit respectivement 31 et 35 rencontres remportées consécutivement.

 Matches, victoires et ratio
Le Marjorquin a joué 108 rencontres et en a remporté 105, soit respectivement quatorze et vingt et une de plus que la précédente détentrice du record : Steffi Graf. Pour les marques masculines, il possède une large avance sur son dauphin Novak Djokovic qui est sorti victorieux à 81 reprises. Il détient le record de matchs joués et remportés sur le "central", le court Philippe-Chatrier : avec respectivement 85 et 82. Sur le  principal, le Suzanne Lenglen, il a remporté ses 22 rencontres. Il est le seul champion à n'avoir jamais joué un match sur un court annexe.

Il n'a concédé que trois défaites et possède ainsi le meilleur pourcentage de victoires de l'histoire dans un tournoi du Grand Chelem - hommes et femmes confondus - : 97,2 %.

 Sets
Rafael Nadal a remporté 83 victoires sans perdre un set soit 29 de plus que la  détenue par Novak Djokovic . Lors de ces 108 rencontres il n'a concédé que 31 manches sur 345 jouées, soit le meilleur ratio de sets gagnés : 91,0 %. Avec seulement deux matchs joués en cinq manches, tous deux gagnés, il possède le plus petit ratio de matchs en cinq sets : 1,9 %.

Il a ainsi atteint six fois la finale sans concéder une manche (en 2007, 2008, 2010, 2012, 2017 et 2020). Björn Borg - à trois reprises - et Ivan Lendl une fois, ont fait de même. En 2008, 2010,2017 et 2020 il gagne aussi la finale en trois sets. Seul le Suédois a réussi cet exploit, mais seulement a deux reprises. Plusieurs joueuses ont remporté le tournoi sans perdre un set, seule Justine Henin l'a fait plusieurs fois : en 2006 et 2007.

Domination
Il est aussi celui qui a perdu le moins de jeux pour se qualifier pour les demi-finales : 22 jeux perdus lors des cinq  en 2017. Il en cède finalement un total de 35, soit le  plus petit total de l'histoire en Grand Chelem après les 32 de Björn Borg lors de sa campagne victorieuse record en 1978. Il devient aussi le  de l'histoire à remporter un titre du Grand Chelem sans concéder plus de quatre jeux par set (après le Suédois en 1980). L'Espagnol n'a jamais perdu un match après avoir enlevé la . Il a remporté 23 manches sans perdre un jeu, trois de plus que le précédent record masculin de Borg et trois de moins que le record de Chris Evert : 26.

 Autres

Lors de ses treize campagnes victorieuses, Rafael Nadal a battu sept fois le  mondial (2005 à 2008, 2012, 2013 & 2020) - un record dans un tournoi du Grand Chelem - et occupait cette place à trois reprises (2011, 2014 & 2018) un record à Roland-Garros.

Mats Wilander a soulevé le trophée lors de sa  dans le tableau principal en 1982 mais avait échoué en qualifications l'année précédente. Rafael Nadal est ainsi le seul joueur à avoir remporté le tournoi dès sa , devenant le  de moins de 20 ans à s'imposer depuis Michael Chang en 1989.

Il est le seul joueur à avoir participé au moins dix fois sans perdre - raquette en main - pendant la , c'est-à-dire avant les huitièmes de finale. Le Marjorquin est aussi celui qui a soufflé le plus bougies pendant le tournoi : 372.

Joueurs n'ayant pas un bilan négatif face à Nadal (7) 

Parmi les 188 adversaires que Rafael Nadal a rencontré sur terre battue seulement sept possèdent un bilan neutre ou positif - soit 3,7 % du total.

Olivier Rochus, Nicolás Lapentti et Igor Andreev ont remporté leur  alors que Nadal avait respectivement 15, 17 et 18 ans avant de s'incliner lors de leur  et dernière confrontation sur la surface.

Àlex Corretja et Olivier Mutis sont les seuls joueurs à avoir un bilan positif. Ils ne l'ont cependant affronté qu'une fois et alors que sa carrière n'en était qu'à ses balbutiements. Nadal a été battu par son compatriote lors de sa  à Barcelone. Il n'avait pas encore 17 ans et jouait encore à cette époque sur les circuits secondaires. Le Français a battu Nadal à Palerme quelques semaines après son , il était âgé de 18 ans et 3 mois.

De tous les joueurs qui ont affronté plus de deux fois Nadal sur sa surface de prédilection seul Gastón Gaudio est à égalité. L'Espagnol a dominé les 57 autres dans au moins les deux tiers des cas.

Des records toutes surfaces 
La plupart des records de Rafael Nadal sur terre battue sont les plus grandes marques de l'histoire toutes surfaces confondues. Ces tableaux regroupent les records sur terre battue et toutes surfaces depuis le début de l'ère open en 1968.
Série en cours :

En carrière 
Rafael Nadal détient le record de titres sur terre battue : 63, seul Roger Federer s'est plus imposé sur une autre surface. Ayant participé à seulement 110 tournois, l'Espagnol a un ratio de titres de 57,3 %. Certainement le record le plus démonstratif de son hégémonie sur l'ocre, dans la mesure où aucun autre joueur n'a remporté ne serait-ce que la moitié des tournois auxquels il a participé sur une surface.

Il possède en conséquence le meilleur pourcentage de victoire sur une surface dans l'histoire : 91,5 %. Son total de victoire n'est que le , notamment de par l'évolution du circuit. En effet, à l'époque de Guillermo Vilas ou Manuel Orantes ; il était possible de jouer beaucoup plus de tournois sur l'ocre dans une saison.

L'ogre de l'ocre a aussi réalisé la plus longue série de victoires sur une surface : 13 tournois remportés consécutivement - entre 2005 et 2007 - soit 81 victoires de suite. Seul John McEnroe - sur moquette - a fait aussi bien, sacré 13 fois consécutivement entre 1983 et 1985 pour 65 victoires. Roger Federer détient le record sur gazon et dur avec respectivement 10 et 9 tournois remportés à la suite.

Dans un tournoi du Grand Chelem 
Voir partie une empreinte indélébile à Roland-Garros pour plus de détails sur les records du Grand Chelem parisien.

Dans un tournoi (hors Grand Chelem) 
<div class="NavContent" align="center">
{|class="wikitable alternance" bgcolor="#F7F8FF" cellpadding="2" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 12px; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse; text-align: center"
|+ Dans un tournoi (hors Grand Chelem) :
|- bgcolor="#CCCCCC"
| rowspan="2"|Nadal àMonte-Carlo
| rowspan="2"|Rang
| colspan="6"|Meilleures autres performances dans un tournoi sur terre battue
|-
| colspan="6"|Meilleures autres performances dans un tournoi
|- style="border-top: 2px solid brown"
| rowspan="2"|11 titres || rowspan="2" bgcolor="gold"|
| colspan="2"|Nadal: 12 (Barcelone)|| colspan="2" | Nadal: 10 (Rome) || colspan="2"| Vilas: 8 (Buenos Aires)
|-
| colspan="2"|Nadal: 12 (Barcelone)|| colspan="4" | Federer: 10  (Halle (gazon)) & (Bâle (dur))|-
| rowspan="2"|12 finales || bgcolor="gold"| || colspan="3"| Nadal: 12 (Barcelone & Rome) || colspan="3"| Vilas (B.A.) & Djokovic (Rome): 10
|- 
| bgcolor="#CC9966"| || colspan="3"| Federer: 15 (Bâle (dur)) || colspan="3" | Federer: 13 (Halle (gazon))|- style="border-top: 2px solid brown"
| rowspan="2"|73 victoires || bgcolor="gold"|
| colspan="3"| Nadal: 68 (Rome) || colspan="3"| Nadal: 66 (Barcelone)|-
| bgcolor="silver"| || colspan="2"| Federer: 75 (Bâle (dur)) || colspan="4"| Federer (Halle (gazon)) & Nadal (Rome) : 68
|- style="border-top: 2px solid brown"
| rowspan="2"|8 titres consécutifs(2005 à 2012)|| rowspan="2" bgcolor="gold"| 
| colspan="3"| Guillermo Vilas: 6 (Buenos Aires)|| colspan="3" | Balázs Taróczy: 5 (Hilversum)|-
| colspan="2"| Vilas: 6 (B.A.)|| colspan="4" | Kafelnikov (Moscou (moquette)) & Taróczy (Hilversum) : 5
|-
| rowspan="2"|46 victoires consécutives(2005 à 2013)|| rowspan="2" bgcolor="gold"| 
| colspan="3"| Nadal: 41 (Barcelone)|| colspan="3" | Vilas: 34 (Buenos Aires)|-
| colspan="6"|aucune série supérieure à 30 hors terre battue
|}
</div>

 Matchs notables 
 Défaites (45) 
Une des plus impressionnantes statistiques de Rafael Nadal, démontrant son écrasante domination sur terre battue, est son pourcentage de victoires sur l'ocre : 91,5 %. Il n'a perdu que 45 matchs en 519 rencontres, soit une défaite tous les 12 matchs. À titre de comparaison les références sur les autres surfaces sont :
 Roger Federer sur gazon : 86,9 %, soit une défaite tous les 8 matchs.
 John McEnroe sur moquette : 84,3 %, soit une défaite tous les 6 matchs.
 Novak Djokovic sur dur : 84,3 %, soit une défaite tous les 6 matchs.
Ce dernier est aussi son plus grand rival sur terre battue. Il l'a battu plus que n'importe qui d'autre sur cette surface avec 8 victoires (en 28 confrontations). D'autant plus remarquable qu'il n'existe qu'un autre joueur ayant battu le Marjorquin plus de trois fois sur ocre : Dominic Thiem (quatre fois). Un total de 26 joueurs (soit 14 % des joueurs l'ayant affronté) ont battu Nadal sur sa surface de prédilection.

Affronter Rafael Nadal est un défi physique. Il est quasiment invincible au format trois sets gagnants sur ocre. Il n'a perdu que trois rencontres à ce format (contre Robin Söderling puis Novak Djokovic par deux fois). Jusqu'en 2006, la finale de certains tournois - autre que les Grand Chelems - se déroulait au meilleur des cinq manches, il a gagné les sept finales qu'il a disputées sur terre battue et reste invaincu en Coupe Davis après 18 matchs. Ajouté à ses 112 victoires à Roland-Garros, il totalise ainsi 130 matchs gagnés - sur 133 disputés.

Résumé des défaites sur terre battue :

 Sets perdus (hors défaites) 
Lors de ces 464 victoires sur terre battue, Rafael Nadal a laissé échapper un total de 89 sets (soit un set tous les 5 matchs)''.

22 de ces manches ont été perdues à Roland-Garros contre 14 adversaires. Novak Djokovic lui en a pris onze. John Isner est le  à avoir remporté plus d'une manche (2) contre Nadal à Roland-Garros.

Après 130 victoires en trois sets gagnants, seul quatre joueurs ont poussé Nadal à jouer une . Guillermo Coria puis Roger Federer en finale de Rome respectivement en 2005 et 2006, ont obligé l'Espagnol à disputer un tie-break dans l'ultime manche, le Suisse obtenant même deux balles de match. Ensuite John Isner au  de Roland-Garros 2011 et enfin Novak Djokovic en demi-finale de l'édition 2013, dans une autre  à rallonge - terminée sur le score de 9-7.

Plus la rencontre dure longtemps, plus le combat physique est éprouvant. L'endurance sans faille et la volonté de l'Espagnol à toujours faire jouer un coup de plus épuisent son adversaire. 14 de ces matchs sur ocre ont dépassé les 3 h 30 de jeu, il les a tous remportés sauf sa demi-finale en 2021 contre son rival Serbe.

Matchs remarquables 
Mis à jour le  avant Wimbledon.

Défaites à la  (41) 
Durant les 209 semaines que Rafael Nadal a passé à la place de numéro un mondial, il a concédé 41 défaites (contre 23 joueurs distincts), dont notamment 10 en Grand Chelem. 9 de ces défaites ont été infligées par son dauphin au classement.

Novak Djokovic est celui qui a battu le plus souvent l'Espagnol lorsqu'il siégeait à la tête du classement. 9 fois soit un peu moins d'un quart du total ; autant que Roger Federer, Andy Murray et David Ferrer réunis (3 fois chacun) - les autres joueurs à avoir battu Nadal plus de deux fois pendant qu'il occupait la .

Les lignes rouges séparent les différentes périodes en tant que  mondial.

Matchs avec un retournement de situation 

Rafael Nadal a remporté sept tournois après avoir sauvé des balles de match ; ces derniers sont soulignés.

Matchs marathons 
Rafael Nadal a disputé trente-deux matchs qui ont dépassé les quatre heures de jeu pour un bilan de vingt-trois victoires et neuf défaites. Il a remporté les neuf premiers - entre 2005 et 2011. Six de ces rencontres ont dépassé les cinq heures pour un bilan de quatre victoires et deux défaites. Le  à l'avoir battu dans un match de plus de quatre heures et le seul dans une rencontre de plus de cinq est Novak Djokovic, c'est le seul à l'avoir battu au moins deux fois. Il a pris le meilleur sur le Marjorquin 4 fois au total (US Open 2011, Open d'Australie 2012, Wimbledon 2018 et Roland Garros 2021), c'est aussi le seul à l'avoir réalisé en finale d'un tournoi.

Âgé d'un peu moins de 19 ans, Nadal remporte la plus longue finale en Masters 1000 à Rome en 2005 face à Guillermo Coria après  de lutte. Un an plus tard, il affronte Paul-Henri Mathieu au  de Roland-Garros dans le plus long match de quatre sets disputé à ce jour (de plus, sans aucun tie break) : .

En plus de faire partie des plus grands matchs de l'histoire, la finale de Wimbledon 2008 gagnée face à Roger Federer est la plus  plus longue jouée sur le gazon londonien (après celle de 2019). Son combat en demi-finale de Madrid en 2009 face à Novak Djokovic, remporté après  est le plus long match en deux sets gagnants avec tie-break dans l'ultime manche.

Sa finale perdue à l'Open d'Australie en 2012 face à Novak Djokovic est la plus longue de l'histoire - toutes compétitions confondues - le dénouement s'est fait attendre durant .

Palier des victoires en carrière 
Les tournois remportés sont soulignés.

 En carrière

 En Grand Chelem

 En Masters 1000

 Sur dur

 Sur terre battue

Plus longs tie-break 
 Gagnés : 16-14 Adrian Mannarino , 14-12 et 12-10 Stanislas Wawrinka, 12-10 Pablo Andújar, 11-9 Radek Štěpánek, 11-9 Novak Djokovic, 11-9 Lukáš Rosol
 Perdus : 12-14 contre Richard Gasquet, 10-12 contre Agustín Calleri et Milos Raonic

Notes et références

Notes

Références 
 Références aux instances officielles (ATP, ITF et Coupe Davis) pour les récapitulatifs de carrière et outils statistiques

Les instances officielles mettent à jour les données tous les lundis.
 Références à l'ATP pour les confrontations entre joueurs et résumés de match

L'ATP met à jour les données tous les lundis.
 Références à la base de données tennistiques UltimateTennisStatistics

Attention : la base de données comporte de rares erreurs : les rencontres disputées en Laver Cup ne sont pas comptabilisées et la plupart de celles jouées en Coupe Davis sont enregistrées comme ayant été jouées en extérieur. La base de données est mise à jour tous les lundis.
 Autres références

 Classements des gains en tournois en fin de saison

Voir aussi

Articles connexes 

 Records de Rafael Nadal
 Carrière de Rafael Nadal
 Rivalité Federer-Nadal
 Rivalité Nadal-Djokovic

 Big Four
 Joueurs de tennis numéros 1 mondiaux
 Vainqueurs en Grand Chelem (en simple)
 Records du tennis

Liens externes 
 Instances officielles
  Site officiel de l'ATP
  Site officiel de l'ITF
  Site officiel de la Coupe Davis

 Rafael Nadal
  Site officiel de Rafael Nadal
 
 
 

 Extraits vidéos

Navigation 

Palmarès
Palmarès d'un joueur de tennis